Нейгейм (с  — Новый Дом) — название населенных пунктов:

Россия 
 Нейгейм — прежнее название села Самсоновка в Немецком национальном районе Алтайского края.
Ней-Гейм — прежнее название посёлка Авиловский в Камышинском районе Волгоградской области.
 Нейгейм — до 1950 г. название посёлка Новосельский в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Нейгейм — до 1913 г. название хутора Новосёловка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Украина 
 Нейгейм — до 1945 г. название села Новосёлка в Великоновосёлковском районе Донецкой области.